De Ruyter ( ) назва дев'яти кораблів Королівського флоту Нідерландів, на честь адмірала Міхіеля Адріензуна де Рюйтера (1607–1676):

  De Ruyter (1799) - 68-гарматний фрегат, захоплений британським Королівським флотом у 1799, який було використано як транспортне судно.  Дорогою до Фалмуту (Ямайка), де судно мало стати плавучою в'язницею, ураган у вересні 1804 року викинув його на мілину та зруйнував.
 De Ruyter (1853) - 54 гарматний фрегат, на якому встановили парову машину, а пізніше переробили у казематний панцерник у 1863 році.
 De Ruyter (1880) -  незахищений крейсер типу «Ачех».
  De Ruyter (1901) - броненосець берегової оборони типу «Кьонінгін Регентес».
  De Ruyter (1926) - есмінець типу «Адмірален». Перейменований на «Ван Гент» аби назву можна було б використати новому крейсеру.  Корабель брав участь у Другій світовій війні, втрачений, коли налетів на риф поблизу острова Банка 15 лютого 1942 року. 
 De Ruyter (1935) - єдиний свого типу легкий крейсер. Брав участь у Доугій світовій війні, потоплений у ході битви в Яванському морі  28 лютого 1942 року.
 De Ruyter (C801) - легкий крейсер типу «Де Зевен Провінсен». Закладений як «Де Зевен Провінсен», перейменований після загибелі крейсера-попередника. Проданий Перу у 1973, де служив під ім'ям «Алміранте Грау», став останнім артилерійським крейсером, який перебував у строю до 2017 року. 
  De Ruyter (F806) - фрегат типу «Тромп».
  De Ruyter (F804) - launched in 2002, фрегат типу «Де Зевен Провінсен».
Багатозначні терміни
Назви військових кораблів Нідерландів